Abim peut signifier :
 , une ville de l'Ouganda, capitale du district d'Abim ;
 Abim, un des sept fils Maccabées de la tradition chrétienne.